La Bédoyère ist der Familienname folgender Personen: 

 Charles Angélique François Huchet de La Bédoyère (1786–1815), französischer General 
 Guy de la Bédoyère (* 1957), britischer Historiker 
 Michael de la Bédoyère (1900–1973), britischer Journalist und Schriftsteller